Metridiochoerus (, от  «плодовитая свинья») — вымерший род млекопитающих из отряда парнокопытных, подотряда свинообразных, семейства свиней.

Внешний вид и строение 
Metridiochoerus были крупными зверями с длиной тела до 1,5 м. Внешне они походили на огромных бородавочников. У них было две пары хорошо развитых бивней, росших в стороны и вверх.

Питание 
Судя по строению моляров, они были всеядными.

Места и древность находок 
Ископаемые кости Metridiochoerus известны из плиоцена и плейстоцена Африки.

Виды 
 Metridiochoerus andrewsi
 Metridiochoeru compactus
 Metridiochoeru hopwoodi
 Metridiochoeru jacksoni
 Metridiochoeru meadowsi
 Metridiochoeru modestus

Литература 
 Barry Cox, Colin Harrison, R.J.G. Savage, and Brian Gardiner. (1999): The Simon & Schuster Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Creatures: A Visual Who’s Who of Prehistoric Life. Simon & Schuster.
 David Norman . (2001): The Big Book Of Dinosaurs. pg. 226, Walcome books.
 World Encyclopedia of Dinosaurs & Prehistoric Creatures: The Ultimate Visual Reference To 1000 Dinosaurs And Prehistoric Creatures Of Land, Air And Sea … And Cretaceous Eras (World Encyclopedia) by Dougal Dixon

Вымершие свинообразные
Млекопитающие плейстоцена
Млекопитающие плиоцена
†
Ископаемая фауна Африки
†